Complex systeem, een systeem waarvan de eigenschappen niet af te leiden zijn uit de eigenschappen van elk der samenstellende delen
 Een verbinding tussen een metaal en één of meer liganden; zie Coördinatieverbinding
 In de wiskunde:
Complex getal, een combinatie van een reëel en een imaginair getal
Complexe functie, een complexwaardige functie van een complexe variabele
CW-complex, een topologische ruimte, geïntroduceerd door J.H.C. Whitehead
Ketencomplex, een structuur in de homologische algebra
 Complex (psychologie), verdrongen ideeën en gevoelens
Minderwaardigheidscomplex, het gevoel minderwaardig te zijn aan anderen
Oedipuscomplex, een erotische binding met de ouder van het tegenovergestelde geslacht
 Complex (bouwwerk), een groep gebouwen
 Complexiteit, begrip in verschillende deelgebieden van de wetenschap
 Complex (studievereniging), een Tilburgse studievereniging